И́горь Стрелко́в:
 </noinclude>Стрелков, Игорь Иванович<noinclude> (Гиркин, Игорь Всеволодович; род. 1970) — российский государственный, военный и политический деятель, публицист и писатель. Военный и политический деятель ДНР.
 Стрелков, Игорь Сергеевич (род. 1982) — российский футболист.